Beta Island ist der Name mehrerer Inseln:

 Beta Island (Bermuda), Insel von Bermuda, Warwick Parish

 englischer Name der Betainsel in der Gruppe der Melchior-Inseln, Palmer-Archipel, Antarktika